

Prénom 
 Polat est un prénom turc.

Patronyme 
 (l'un des plus courants en Turquie) :
 Uğur Polat (1961- ), acteur turc ;
 Adnan Polat (1953- ), homme d'affaires turc.
 Meral Polat, actrice néerlandaise

Hydrologie 
 Polat Çayı, rivière de Turquie.

Monuments 
 Polat Tower Residence, liste de gratte-ciel à Istanbul.

Notes et références 

Patronyme turc